Ian Watson peut faire référence à :

 Ian Watson (1934-), avocat et homme politique canadien ;
 Ian Watson (1943-), écrivain anglais de science-fiction ;
 Ian Watson (1949-), basketteur australien ;
 Ian Watson (1976-), joueur de rugby à XIII gallois.